Puchar Afryki 2016 – szesnasta edycja Pucharu Afryki, oficjalnych międzynarodowych zawodów rugby union o randze mistrzostw kontynentu organizowanych przez Rugby Africa mających na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Afryce. Została rozegrana w formie trzech turniejów w trzech hierarchicznie ułożonych dywizjach w okresie od 17 maja do 12 listopada 2016 roku. W walce o tytuł mistrzowski brały udział cztery zespoły, pozostałe drużyny, które przystąpiły do rozgrywek, wystąpiły zaś w niższych dywizjach.

Zawody trzech pierwszych dywizji służyły jednocześnie jako pierwszy etap afrykańskich kwalifikacji do Pucharu Świata 2019.

Schemat rozgrywek i ramowy terminarz zostały opublikowane w grudniu 2015 roku

System rozgrywek

Dywizja 1A 
Turniej Dywizji 1A został rozegrany pomiędzy 2 czerwca a 6 sierpnia 2016 roku i wzięły w nim udział cztery zespoły rywalizujące systemem kołowym. Niepokonana okazała się reprezentacja Namibii.

Dywizja 1B 
Rywalizacja w Dywizji 1B odbyła się – odmiennie niż w poprzednich latach – w ramach dwóch trzyzespołowych grup, których zwycięzcy awansowali do finału decydującego o promocji do Dywizji 1A. W swoich grupach triumfowały Tunezja i Senegal, a w finale lepsi okazali się Senegalczycy.

Grupa A

Grupa B

Finał

Dywizja 1C 
Turniej Dywizji 1C odbył się w Casablance pomiędzy 10 a 16 lipca 2016 roku i wzięły w nim udział trzy zespoły rywalizujące systemem kołowym. Triumfowała w nim reprezentacja gospodarzy awansując do Dywizji 1B i kolejnego etapu kwalifikacji do Pucharu Świata.

Dywizja 2 (Grupa wschodnia) 
W pierwszym w historii międzynarodowym turnieju rugby rozegranym w stolicy Rwandy triumfowali reprezentanci Demokratycznej Republiki Konga. Debiutująca w rozgrywkach Rugby Africa reprezentacja Lesotho z uwagi na niestawienie się na pierwszy mecz oddała go walkowerem.

Dywizja 2 (Grupa zachodnia) 
Podobnie jak w 2014 turniej grupy zachodniej został rozegrany według zasad rugby 7. Odbył się on 27 maja 2016 roku w stolicy Togo, Lomé, a najlepsza okazała się reprezentacja Mali.

Faza grupowa 
Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa 
Mecz o 5. miejsce

Mecze o 1. miejsce

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Puchar Afryki
2016 w rugby union
2016 w Afryce